Jamno, falu Horvátországban, Varasd községben
Jamno, Koszalin városrésze Lengyelországban
Jamno, tó Lengyelországban, a Nyugat-pomerániai vajdaságban